Bastionsgarten steht für:
 Bastionsgarten (Eichstätt)
 Bastionsgarten in Salzburg, siehe Mirabellgarten